«Семья Уиллоби» () — полнометражный мультфильм компании Netflix, вышедший 22 апреля 2020 года по одноимённой книге.

Фильм посмотрели 37 миллионов человек. Он получил положительные отзывы за анимацию, игру, сюжет и саундтрек Марка Мазерсбо, а также за песню Кары «Я выбираю». Он получил шесть номинаций на премию Энни, в том числе за лучший анимационный фильм.

Сюжет 
В большом семействе Уиллоби растут четверо детей. Они крайне недовольны своими родителями, которые думают только о себе. Взрослые слишком заняты друг другом: они постоянно устраивают свидания, организовывают романтические ужины, ходят на прогулки, не приглашая на них детей. У юных Уиллоби есть свои мечты и планы, о которых им хочется рассказать. Но они не делают этого, поскольку считают, что эгоистичные родители просто пропустят всё мимо ушей. Однажды детки решают избавиться от взрослых и организовывают для них выдуманное кругосветное путешествие. Родители покинули дом, и всё шло просто идеально, пока в двери не постучались сотрудники органов опеки...

Роли озвучивали 
 Уилл Форте — Тим
 Майя Рудольф — Няня
 Алессия Кара — Джейн
 Терри Крюс — Капитан Меланофф
 Мартин Шорт — Папа
 Джейн Краковски — Мама
 Шон Каллен — Барнаби А и Б
 Рики Джэрвейс — Кот

Русский дубляж 
 Александр Быковский — Тим
 Мария Цветкова — Няня
 Александра Жарова — Джейн
 Давид Бродский — Капитан Меланофф
 Дмитрий Стрелков — Папа
 Лидия Мельникова — Мама
 Андрей Зайцев — Барнаби А и Б
 Антон Денисов — Кот

Ссылки 

Мультфильмы 2020 года
Компьютерные анимационные фильмы Канады
Полнометражные мультфильмы Канады
Фильмы Канады 2020 года